Podział administracyjny Salwadoru obejmuje 14 departamentów (departamento(s)) i 252 gminy (municipio(s)).

Poniższa tabela przedstawia departamenty Salwadoru z ich stolicami oraz z danymi o liczbie ludności (spis ludności z 1992 i oficjalne szacunki z 2000) i powierzchni. Numery w pierwszej kolumnie umożliwiają zlokalizowanie departamentów na mapie zamieszczonej obok tabeli.

Linki zewnętrzne 
 Departamenty Salwadoru - statoids.com

!